Nowoseliwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Nowoselowka [] oder Nowosjolowka []) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
 Nowoseliwka (Lenine), Dorf im Rajon Lenine
 Nowoseliwka (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol
 Nowoseliwka (Sowjetskyj), Dorf im Rajon Sowjetskyj

Oblast Charkiw:
 Nowoseliwka (Isjum), Ansiedlung im Rajon Isjum
 Nowoseliwka (Blysnjuky, Berestowe), Dorf im Rajon Blysnjuky, Landratsgemeinde Berestowe
 Nowoseliwka (Blysnjuky, Sofijiwka Perscha), Dorf im Rajon Blysnjuky, Landratsgemeinde Sofijiwka Perscha
 Nowoseliwka (Bohoduchiw, Sabrody), Dorf im Rajon Bohoduchiw, Landratsgemeinde Sabrody
 Nowoseliwka (Bohoduchiw, Kryssyno), Dorf im Rajon Bohoduchiw, Landratsgemeinde Kryssyno
 Nowoseliwka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
 Nowoseliwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
 Nowoseliwka (Nowa Wodolaha), Dorf im Rajon Nowa Wodolaha
 Nowoseliwka (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka
 Nowoseliwka (Walky), Dorf im Rajon Walky
 Nowoseliwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
 Nowoseliwka (Skadowsk), Siedlung im Rajon Skadowsk

Oblast Dnipropetrowsk:
 Nowoseliwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
 Nowoseliwka (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
 Nowoseliwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
 Nowoseliwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
 Nowoseliwka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka
 Nowoseliwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
 Nowoseliwka (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
 Nowoseliwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
 Nowoseliwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk
 Nowoseliwka (Zarytschanka), Dorf im Rajon Zarytschanka

Oblast Donezk:
 Nowoseliwka (Kramatorsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kramatorsk
 Nowoseliwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut
 Nowoseliwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk
 Nowoseliwka (Jenakijewe) im Stadtkreis von Jenakijewe
 Nowoseliwka (Makijiwka) im Stadtkreis von Makijiwka
 Nowoseliwka (Kramatorsk, Tscherkaske), Dorf im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Tscherkaske
 Nowoseliwka (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe
 Nowoseliwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Iwano-Frankiwsk:
 Nowoseliwka (Horodenka), Dorf im Rajon Horodenka

Oblast Kirowohrad:
 Nowoseliwka (Nowoukrajinka), Siedlung im Rajon Nowoukrajinka
 Nowoseliwka (Oleksandrija), Siedlung im Rajon Oleksandrija

Oblast Luhansk:
 Nowoseliwka (Perewalsk), Dorf im Rajon Perewalsk
 Nowoseliwka (Slowjanoserbsk), Dorf im Rajon Slowjanoserbsk
 Nowoseliwka (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk

Oblast Mykolajiw:
 Nowoseliwka (Arbusynka), Dorf im Rajon Arbusynka
 Nowoseliwka (Beresanka), Dorf im Rajon Beresanka
 Nowoseliwka (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
 Nowoseliwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw (Mykolajiw)
 Nowoseliwka (Nowyj Buh), Dorf im Rajon Nowyj Buh
 Nowoseliwka (Witowka), Dorf im Rajon Witowka

Oblast Odessa:
 Nowoseliwka (Ananjiw), Dorf im Rajon Ananjiw
 Nowoseliwka (Arzys), Dorf im Rajon Arzys
 Nowoseliwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
 Nowoseliwka (Welyka Mychajliwka, Wyschnewe), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka, Landratsgemeinde Wyschnewe
 Nowoseliwka (Welyka Mychajliwka), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka, Landratsgemeinde Nowoseliwka
 Nowoseliwka (Kilija), Dorf im Rajon Kilija
 Nowoseliwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
 Nowoseliwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
 Nowoseliwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
 Nowoseliwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Nowoseliwka (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne

Oblast Poltawa:
 Nowoseliwka (Hadjatsch), Dorf im Rajon Hadjatsch
 Nowoseliwka (Hlobyne), Siedlung im Rajon Hlobyne
 Nowoseliwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
 Nowoseliwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw
 Nowoseliwka (Koselschtschyna), Dorf im Rajon Koselschtschyna
 Nowoseliwka (Krementschuk), Dorf im Rajon Krementschuk
 Nowoseliwka (Orschyzja), Dorf im Rajon Orschyzja
 Nowoseliwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa

Oblast Riwne:
 Nowoseliwka (Mlyniw), Dorf im Rajon Mlyniw

Oblast Saporischschja:
 Nowoseliwka (Polohy, Preobraschenka), Dorf im Rajon Polohy, Landgemeinde Preobraschenka
 Nowoseliwka (Polohy, Fedoriwka), Dorf im Rajon Polohy, Landgemeinde Fedoriwka
 Nowoseliwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Sumy:
 Nowoseliwka (Konotop), Dorf im Rajon Konotop
 Nowoseliwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
 Nowoseliwka (Trostjanez), Dorf im Rajon Trostjanez (Sumy)

Oblast Tscherkassy:
 Nowoseliwka (Tscherkassy), Dorf im Rajon Tscherkassy

Oblast Tschernihiw:
 Nowoseliwka (Korjukiwka), Dorf im Rajon Korjukiwka
 Nowoseliwka (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf im Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Nowoseliwka (Talalajiwka), Dorf im Rajon Talalajiwka
 Nowoseliwka (Tschernihiw), Dorf im Rajon Tschernihiw

Oblast Winnyzja:
 Nowoseliwka (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn
 Nowoseliwka (Nemyriw), Dorf im Rajon Nemyriw

Siehe auch:
 Nowoseliwka Druha
 Nowosjolowka